Telhado (Fundão), een plaats in de Portugese gemeente Fundão
Telhado (Vila Nova de Famalicão), een plaats in de Portugese gemeente Vila Nova de Famalicão